Буття — філософська проблема.
 Буття — ансамбль традицийної музики
 Буття — Перша книга Мойсеєва у Старому Заповіті

Посилання 
 Буття  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія